Eddé est un nom de famille libanais porté notamment par : 
 Anne-Marie Eddé (1950-), historienne française spécialiste du Proche-Orient médiéval
 Carlos Eddé (1956-), homme politique libanais, doyen du Bloc national
 Dominique Eddé (née en 1953), écrivaine libanaise
 Émile Eddé (1884-1949), homme politique libanais, fondateur du Bloc national
 Michel Eddé (1928-2019), homme politique libanais
 Raymond Eddé (1913-2000), homme politique libanais, ancien ministre et ancien député maronite au parlement libanais

Voir aussi 
  

Famille du Liban